Swiss Super League 2021/2022  (oficjalnie znana jako Credit Suisse Super League ze względów sponsorskich) była 125. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwajcarii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 24 lipca 2021 do 21 maja 2022 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Swiss Super League.
Obrońcą tytułu była drużyna Young Boys.
Mistrzostwo po raz trzynasty w historii zdobyła drużyna FC Zürich.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Super League 
Drużyna FC Luzern wygrała 4-2 dwumecz z FC Schaffhausen 
wicemistrzem Swiss Challenge League 
o miejsce w Swiss Super League na sezon 2022/2023.

Najlepsi strzelcy 
22 bramek
  Jordan Pefok (BSC Young Boys)
20 bramek
 Assan Ceesay (FC Zürich)
15 bramek
 Kwadwo Duah
14 bramek
  (FC Basel)
13 bramek
  (FC Zürich)
12 bramek
  (Lausanne-Sport)
   (BSC Young Boys)
Źródło: sfl.ch, transfermarkt

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Swiss Super League 2021/2022 - rsssf
 Swiss Super League 2021/2022 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Schweizerischer Fussballverband - SFV
 Archiv Statistiken

2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii
2021 w Szwajcarii
2022 w Szwajcarii